Clowes je lahko:
 Cyril Albert Clowes, avstralski general
 Daniel Clowes, ameriški stripar in ilustrator
 Nick Laird-Clowes, angleški glasbenik
 Norman Clowes, britanski general
 William Clowes, angleški kirurg